Jylhänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jylhänsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Jylhänsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar